Heinrich Reuß zu Gera ist der Name folgender Personen:
 Heinrich XXV. Reuß zu Gera (1681–1748), regierender Graf Reuß zu Gera, siehe Heinrich XXV. (Reuß-Gera)
 Heinrich XXX. Reuß zu Gera (1727–1802), regierender Graf Reuß zu Gera, siehe Heinrich XXX. (Reuß-Gera)